Hollywood Hong Kong (Heung Gong you ge He Li Huo) è un film del 2001 diretto da Fruit Chan.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film commedia